ТВО — многозначная аббревиатура и сокращение:
 ТВО — теория великого объединения
 ТВО — тепловентиляционное оборудование
 ТВО — тепловлагообменник
 ТВО — тепловлажностная обработка
 ТВО — товары в обороте
 ТВО — трубка для вагинального орошения
 ТВО — Туркестанская военная организация
 Т-во — творчество
 Т-во — товарищество

См. также 
 ТВОТ — температура вспышки в открытом тигле
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей